Маргарет:

 Маргарет — женское личное имя в английском языке.
 Маргарет, Анна (род. 1996) — американская певица, актриса и автор песен.
 Маргарет, принцесса Великобритании (1930—2002) — член королевской семьи Великобритании, младшая сестра королевы Елизаветы II.
 Маргарет — американский драматический художественный фильм режиссёра Кеннета Лонергана.
 Маргарет Австрийская (1894—1986) — австрийская эрцгерцогиня из Тосканской ветви династии Габсбургов.
 
 Маргарет Дюмон (1882—1965) — американская комедийная актриса.
 Маргарет Керри (род. 1929) — американская актриса и радиоведущая.
 Маргарет Норвежская Дева (1283—1290) — королева Шотландии.
 Маргарет Цешинская (ок.1370—1413/1416) — княжна Цешина, дочка князя Пшемыслава I Носака.
 Маргарет Шведская (род. 1934) — шведская принцесса, старшая дочь принца Густава.
 Маргарет Шотландская (1261—1283) — королева Норвегии и жена короля Эрика II Норвежского.
 Маргарет де Квинси, графиня Дерби (ок. 1218—1281) — дочь и одна из сонаследниц Роджера де Квинси, 2-го графа Уинчестера.
 Маргарет де Клер (1293—1342) — одна из трех дочерей Жильбера де Клера.

См. также 
 Маргарита (значения)